Miranda se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Faustino Miranda
 Francisco E.L.de Miranda
 Hector C. Miranda